Elatos () steht für:

antike Geographie:
 Elatos (Kreta), eine Stadt auf Kreta

griechische Mythologie:
 Elatos (Kentaur), ein von Herakles durch einen Pfeilschuss getöteter Kentaur
 Elatos (Lapith), Fürst der Lapithen im thessalischen Larisa, Vater der Argonauten Polyphemos und Kaineus
 Elatos (Sohn des Arkas), König in Arkadien, Gründer der phokischen Stadt Elateia
 Elatos (Faustkämpfer), Sieger über Herakles im Faustkampf
 Elatos (Sohn des Ikarios), Gatte der Erimede und Vater des Tainaros
 Elatos (Pedasos), als Verbündeter der Troer von Agamemnon getötet
 Elatos (Freier der Penelope), einer der Freier der Penelope, der Gattin des Odysseus
 Elatos (Vater der Euanippe)
 Elatos (Vater des Amykos)

Siehe auch:
 Elatus